John C. Slater, Amerikaans natuurkundige en theoretisch scheikundige

Naar hem vernoemd: 
 Slaterdeterminant
 Slaterorbitaal

Andere bekende personen met de naam Slater zijn:
 Bill Slater (biochemicus), Australisch biochemicus
 Christian Slater, Amerikaans acteur
 Helen Slater, Amerikaans actrice
 Jim Slater, een Amerikaanse ijshockeyspeler
 Kelly Slater, een Amerikaans professioneel surfer
 Robert Slater, Amerikaans voetballer
 Samuel Slater, Amerikaans industrieel

Slater kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Slater (Iowa)
Slater (Missouri)
Slater (Wyoming)